hrabstwo Morris (ang. Morris County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Morris (ang. Morris County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Morris (ang. Morris County) w USA, w stanie Teksas